Příjmení Helikar nosí více významných osobností:

 František Helikar (1929–1993) – český silniční motocyklový závodník, otec Iva
 Ivo Helikar (* 1959) – sportovní publicista a herec, syn Františka
 Josef Helikar (1923–2000) – český katolický kněz, politický vězeň a kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích